Konradihaus bezeichnet:

 Konradihaus (Konstanz), ehemaliges erzbischöfliches Knabenseminar in Konstanz
 Konradihaus (Schelklingen), Einrichtung der Jugendhilfe mit Hauptsitz in Schelklingen